Ubben ist der Name von

 Hinrich Ubben, lat. Henricus Ubbius (* um 1495–1541), Jurist, ostfriesischer Kanzler und Chronist
 Kerstin Ubben (* 1968), deutsche ehemalige Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Uppen